UGB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ugashnik Bay, Pilot Point (Alaska), Stati Uniti d'America
 ugb – codice ISO 639-3 della lingua kuku-ugbanh
 UGB (unités gros betail) – numero dei capi di un allevamento